Peiffer est un patronyme pouvant désigner les personnalités suivantes :

 Arnd Peiffer (1987-), biathlète allemand.
 Auguste Joseph Peiffer (1832-1886), sculpteur français.
 Bernard Peiffer (1922-1976), pianiste de jazz, compositeur et professeur de musique.
 Jacques Peiffer (1947-), chercheur.
 Jeanne Peiffer (née en 1948), historienne des mathématiques luxembourgeoise.

Patronyme lorrain